M110 SPH – haubica amerykańska
 Karabin M110 – samopowtarzalny karabin wyborowy
 Messier 110 – galaktyka eliptyczna